Motörhead – brytyjski zespół heavymetalowy;
 Motörhead (album) – pierwszy album Motörhead;
 Motorhead – wyścigowa gra komputerowa z 1998 roku.